Gernler ist der Name eines Basler Akademikergeschlechts, das seit dem 14. Jahrhundert in Basel nachweisbar ist und vor allem im 16. bis 18. Jahrhundert Geistliche und Beamte stellte.

Bekannte Namensträger 

 Karl Heinrich Gernler (1811–1880), Maler und Lithograph
 Lukas Gernler (1625–1675), Theologe und Hochschullehrer
 Peter Franz Ludwig von Gernler (1767–1850), Kämmerer und Oberleutnant
 Theodor Gernler (1670–1723), Theologe, Pfarrer und Pädagoge

Literatur 
 Carl Roth: Stammtafeln einiger ausgestorbener Basler Gelehrtenfamilien. In: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde. 19, 1921, S. 195–198 (Digitalisat).
 Günther von Gernler: Die Geschichte der Familie (von) Gernler aus Basel. verfasst auf Grund urkundlicher Nachweise und überlieferter Aufzeichnungen. Eigenverlag, München 1952.

Weblinks 
 Auszug Stamm Gernler, frühe Generationen (PDF; 19 kB)
 Auszug Stamm Gernler (PDF; 29 kB)

Individuelle Familie
Person (Basel)
Familienname